Елна Рейнах була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Андреа Стрнадова.

Джинджер Гелгесон виграла титул, перемігши у фіналі Інес Горрочатегі з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Жюлі Алар (півфінал)
  Патрісія Гі (півфінал)
  Джинджер Гелгесон (переможниця)
  Інес Горрочатегі (фінал)
  Елна Рейнах (1-ше коло)
  Емануела Зардо (2-ге коло)
  Александра Фусаї (1-ше коло)
  Карін Кшвендт (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1994
Тур WTA 1994